Mainland může znamenat:

 Mainland (Orkneje) – hlavní ostrov Orknejských ostrovů ve Skotsku
 Mainland (Shetlandy) – hlavní ostrov Shetlandských ostrovů ve Skotsku